Bradford James Cox (15 de mayo de 1982) es un músico y cantautor estadounidense, más conocido por ser el cantante y guitarrista principal de la banda de rock independiente Deerhunter.

También persigue una carrera en solitario bajo el pseudónimo Atlas Sound. Formó Deerhunter junto al baterista Moses Archuleta en 2001. La banda ha lanzado siete álbumes de estudio con múltiples EPs. Atlas Sound es un nombre que usa desde los 10 años para referirse a su música. Debutó como actor en la película Dallas Buyers Club. Tiene el síndrome de Marfan.

Artistas de 4AD
Músicos de ambient
Guitarristas de rock de Estados Unidos
Cantautores de Estados Unidos
Cantantes de rock de Estados Unidos
Guitarristas líderes
Asexuales
Personas LGBT de Estados Unidos